Dupuy ist der Familienname folgender Personen:

 André Pierre Louis Dupuy (* 1940), Diplomat des Heiligen Stuhls
 Charles Dupuy (1851–1923), französischer Premierminister
 Claude Dupuy (1545–1594), französischer Humanist

 Fernand Dupuy (1917–1999), französischer Politiker
 Henri Dupuy (1574–1646), niederländischer Professor und Philologe
 Jacques Dupuy (1591–1656), französischer Bibliothekar

 Jean-Pierre Dupuy (* 1941), französischer Ingenieur, Epistemologe und Philosoph
 Julien Dupuy (* 1983), französischer Rugby-Union-Spieler
 Marcel Dupuy (1888–1960), französischer Bahnradsportler
 Martine Dupuy (* 1952), französische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Paul Dupuy (1856–1948), französischer Historiker
 Philippe Dupuy (* 1960), französischer Comiczeichner

 R. Ernest Dupuy (1887–1975), US-amerikanischer Militärhistoriker; Vater von Trevor N. Dupuy
 René-Jean Dupuy (1918–1997), französischer Jurist und Professor für internationales Recht
 Trevor N. Dupuy (1916–1995), US-amerikanischer Offizier und Militärhistoriker

Daneben steht Dupuy für:
 Dupuy (Cognac), einen Cognac
 Dupuy (Québec), einen Ort in Kanada

Siehe auch:
 Dupuy de Lôme
 Kabinett Dupuy
 Du Puy
 Dupuis
 Dupouy